Сти́венсон () — английская фамилия.

Известные носители

А 
 Стивенсон, Агнес (урождённая Лоусон; 1873—1935) — английская шахматистка.
 Стивенсон, Адонис (род. 1977) — канадский боксёр, чемпион мира (по версии WBC).

Г 
 Стивенсон, Генри (1871—1956) — актёр кино.
 Стивенсон, Говард (род. 1941) — американский учёный, теоретик бизнеса и менеджмента.
 Стивенсон, Грета (1911—1990) — новозеландский миколог.

Д 
 Стивенсон, Дебра (род. 1972) — английская актриса, комедиантка и певица.
 Стивенсон, Дешон (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист.
 Стивенсон, Джейми (род. 1975) — английский ориентировщик, чемпион мира.
 Стивенсон, Джеймс (1889—1941) — американский актёр.
 Стивенсон, Джессика (более известна под фамилией Хайнс; род. 1972) — английская актриса, комик, сценарист и писатель, продюсер.
 
 Стивенсон, Джульет (род. 1956) — английская актриса и певица.

К 
 Стивенсон, Картер (1817—1888) — кадровый офицер армии США, генерал армии Конфедерации.
 Стивенсон, Клем (1890—1961) — английский футболист и футбольный тренер.
 Стивенсон, Кок (1888—1975) — американский политик, 35-й губернатор штата Техас.

Л 
 Стивенсон, Льюис (род. 1988) — шотландский футболист.
 Стивенсон, Лэнс (род. 1990) — американский баскетболист.

М 
 Стивенсон, Маклин (1927—1996) — американский актёр.
 Стивенсон, Малькольм (1878—1927) — британский колониальный чиновник, губернатор Сейшельских островов.
 Стивенсон, Мириам (род. 1933) — американская фотомодель.

Н 
 Стивенсон, Нил (; род. 1959) — американский писатель-фантаст.
 Стивенсон, Норман (1875—1967) — шотландский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

П 
 Стивенсон, Памела (род. 1949) — новозеландская актриса, комедиантка, певица и психолог.
 Стивенсон, Пол — шотландский кёрлингист.

Р 
 Стивенсон, Ральф (1895—1977) — британский дипломат.
 
 Стивенсон, Рэй (род. 1964) — английский актёр кино, телевидения и театра.

С 
 Стивенсон, Сара (род. 1983) — британская тхэквондистка, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года.
 Стивенсон, Светлана Абрамовна (род. 1962) — российский и британский социолог.
 Стивенсон, Синтия (род. 1962) — американская актриса.

Т—Ш 
 Стивенсон, Теофило (1952—2012) — кубинский боксёр.
 Стивенсон, Томас (1818—1887) — шотландский инженер, строитель маяков.
 Стивенсон, Уэйн (1945—2010) — канадский хоккеист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Гренобле, вратарь.
 Стивенсон, Фанни (1840—1914) — американская писательница.
 Стивенсон, Чарльз (1826—1890) — пятый губернатор штата Невада в период с 1887 по 1890 год.
 Стивенсон, Чарльз Брюс (1929—2001) — американский астроном.
 Стивенсон, Шакур (род. 1997) — американский боксёр.

Э 
 Стивенсон, Эдвард Мэнсон (1906—1968) — американский художник по костюмам.
 Стивенсон, Эдвард Огастес (1831—1895) — предпоследний губернатор территории Айдахо.
 
 Стивенсон, Элис (1861—1973) — английская долгожительница.
 Стивенсон, Эндрю (род. 1981) — британский политик.
 Стивенсон, Эндрю (род. 1994) — американский бейсболист.

Я 
 Стивенсон, Ян (1918—2007) — канадско-американский психиатр.

Прочее 
 Стивенсон — округ в штате Иллинойс, США.
 Стивенсон 2 — молодое массивное рассеянное скопление в Млечном Пути.

См. также 
 Стивен
 Стивенс
 Стефенсон